

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Le gur impérial d'Akkad est une unité de volume employée dans l'empire d'Akkad. Il valait environ .
 Le gur du Subartu est une unité de volume employée dans la cité antique de Kunara. Sa valeur est inconnue mais possiblement voisine de la précédente.
 Bahram Gur est un roi sassanide d'Iran, ayant régné de 420 à 438 ou 439.
 La bataille de Gur Amba, le , a mis fin au pouvoir des Galla en Éthiopie.

Linguistique 
 Les langues gur, parlées au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Mali, au Niger et au Togo, sont une branche de la famille des langues nigéro-congolaises.

Culture et société

Alimentation 
 Le gur est un sucre non raffiné à base de vesou ou de sirop de palme, utilisé en Inde, au Pakistan et au Sri Lanka.

Monuments 
 Gur-e Amir est un mausolée situé à Samarcande (Ouzbékistan), et le lieu de sépulture de Tamerlan.

Religion 
 Les Hassidim de Gur sont une dynastie hassidique comptant en Israël plus de cent-vingt institutions et .

Patronyme 

 Bekir Gür (1972-), un footballeur turc ;
 Efraim Gur (1955-), un homme politique israélien ;
 Gur Shelef (1974-), un joueur israélien de basket-ball ;
 Janna Gur (1958-), une journaliste et éditrice israélienne ;
 Nándor Gúr (1957-), un homme politique hongrois ;
 Ze'ev Gur Arie (1921-1993), un espion israélien.

Toponyme 

 , un village du district de Manujan (province de Kerman, Iran) ;
 , un village de la région autonome du Tibet (Chine) ;
 le lough Gur, un lac en forme de fer de cheval situé près du village de Bruff (comté de Limerick, Irlande).